Граф, затем маркиз Шарль-Жан-Мельхиор де Вогюэ (1829—1916) — французский дипломат и археолог.

Двоюродный брат Эжена-Мельхиора Вогюэ. Посвятив себя изучению церковной истории и восточного искусства, в 1853 г. отправился в Сирию и Палестину для работ на месте, приобрел несколько ценных находок и перерыл посольский архив в Константинополе и архив консульства в Смирне, разыскивая указание о Венере Милосской, найденной в 1820 г.; ему удалось найти письмо, подтверждавшее, что у статуи богини была отбита рука.

С 1871 года состоял посланником республики при султане, с 1875 г. — при австрийском дворе, а в 1879 г. вышел в отставку и неудачно пытался попасть в палату депутатов.

Сочинения 
 «Les événements de Syrie» (1860);
 «Le temple des Jérusalem» (1865);
 «L’architecture civile et religieuse du I au VII siècle dans la Syrie centrale» (1867);
 «Stèle de Jehawnelleh, roi de Gébal» (1878);
 «Villars d’après sa correspondance et les documents inédits» (1888);
 «Mémoires de Villars» (1889).

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены Баварской академии наук